Caponina sargi  — вид мелких пауков рода Caponina из семейства . Центральная Америка: Гватемала и Коста-Рика. Длина самки около 13 мм.

Вид Caponina sargi был впервые описан в 1899 году английским арахнологом Фредериком Октавиусом Пикард-Кембриджом (Frederick Octavius Pickard-Cambridge; 1860—1905, Великобритания). Caponina sargi вместе с Caponina chinacota, Caponina cajabamba, Caponina chilensis, Caponina papamanga, Caponina pelegrina и другими видами включён в состав рода Caponina, выделенного в 1891 году французским арахнологом Эженом Симоном.

Примечания

Литература 

 .

Ссылки 
 eol.org: Caponina sargi .
 World Spider Catalog : Caponina sargi Caponiidae (en)
 
Caponina
Животные, описанные в 1899 году
Паукообразные Центральной Америки